Bena kan syfta på:

 Bena (djur), ett släkte fjärilar
 En typ av hårfrisyr, som mitt- eller sidbena

Geografi

Indonesien 
5 Desa Bena, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Nigeria 
8 Bena (ort i Nigeria, Kebbi, lat 11,28, long 5,93), 
9 Bena (ward), Kebbi, Wasagu-Danko,

Slovakien 
10 Béna (vattendrag i Slovakien), Banská Bystrica,

USA 
11 Bena (ort i USA), Minnesota, Cass County, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar
Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar